Джо́натан Но́лан (; род. 1976, Лондон) — англо-американский режиссёр, продюсер, сценарист. Джонатан является также родным братом Кристофера Нолана.

Биография 
Джонатан Нолан родился в Лондоне, но вырос в Чикаго. В 1994 году он окончил Академию Лойолы в Иллинойсе, а в 1999 — Джорджтаунский университет в Вашингтоне. В университете написал рассказ Memento Mori, по которому его брат Кристофер поставил свой фильм «Помни» (). Джонатан Нолан работал с братом как сценарист в крупнобюджетных лентах «Престиж», «Тёмный рыцарь» и «Интерстеллар». В ноябре 2014 года стало известно, что Джонатан приступит к адаптации научно-фантастического цикла романов Айзека Азимова «Основание» () для американского телеканала HBO, а также выступит продюсером данного проекта.

Личная жизнь 
Женат на продюсере и сценаристе Лизе Джой. У них есть дочь и они ждут второго ребёнка.

Фильмография

Награды 
 2001 — премия за лучший сценарий на кинофестивале «Сандэнс» («Помни»)
 2002 — премия Брэма Стокера за лучший сценарий («Помни»)
 2009 — премия «Сатурн» за лучший сценарий к фильму «Тёмный рыцарь» (совместно с Кристофером Ноланом)
 2015 — премия «Сатурн» за лучший сценарий к фильму «Интерстеллар» (совместно с Кристофером Ноланом)

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Лондоне
Родившиеся в 1976 году
Лауреаты премии «Сатурн» за лучший сценарий
Кристофер Нолан